Mistrzostwa Świata w Gimnastyce Sportowej 1981  były 21. edycją MŚ w gimnastyce, które odbyły się w Moskwie (ZSRR), w dniach 19 – 23 listopada 1981.

Medaliści

Mężczyźni

Wielobój indywidualnie

Ćwicenia na podłodze

Koń z łękami

Kółka

Skoki

Poręcze symatryczne

Drążki

Zawody drużynowe

Kobiety

Wielobój indywidualnie

Skoki

Poręcze asymetryczne

Równoważnia

Ćwiczenia na podłodze

Zawody drużynowe

Linki zewnętrzne 
 Wyniki zawodów na Gymn-forum.net

Mistrzostwa świata w gimnastyce sportowej
1981 w sporcie